Mabille se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Paul Mabille
 Jules Paul Mabille